

Мирна — селище, Олов'яннинський район, Забайкальський край

Мирна — община, регіон Південно-Східна Словенія
 Мирна — село, община Мирна, регіон Південно-Східна Словенія

Див. також 
 Мирне
 Мирний